Mode (über französisch  aus lateinisch  für „Art“, „Weise“; Mehrzahl: Moden) bezeichnet:

 ein gesellschaftliches Phänomen, siehe Mode 
 die Kurzform von Kleidermode

Physik:

 die Eigenfunktion einer Schwingung, siehe Mode (Physik)
 Stehende Wellen in der Akustik, siehe Raummode

Mode ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Mode (1913–1992), deutscher Kunsthistoriker 
 Ilse Häfner-Mode (1902–1973), deutsche Künstlerin 
 Markus Mode (* 1954), deutscher Archäologe und Zentralasien-Forscher

Siehe auch:

 Modal
 Modi
 Modus
 Modder